Яроши — название населённых пунктов на Украине:

 Яроши — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Яроши — село в Лебединском районе Сумской области.
 Яроши — бывшее село в Харьковском районе Харьковской области, присоединено к посёлку городского типа Манченки в 1999 году.

См. также 
 Ярош